Matwejenko ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Dmitrijewitsch Matwejenko (1920–2011), sowjetischer Erfinder
 Larissa Sergejewna Matwejenko (1926–2004), sowjetische Schauspielerin und Synchronsprecherin